Ворд (округ, Північна Дакота)
 Ворд (округ, Техас)